Die 1. Amateurliga Bayern 1962/63 war die 13. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 10. und letzte Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig. 1963 wurde die II. Division durch die Regionalliga ersetzt.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war die 1. FC Bamberg. Die Staffel Süd gewann der TSV Straubing. Bayerischer Amateurmeister wurde der TSV Straubing, nach drei Endspielen (6:3, 3:4 und 5:1) gegen den 1. FC Bamberg.

Durch Einführung der Fußball-Bundesliga und der Regionalligen gab es in dieser Saison keine Aufsteiger. Die beiden Staffeln wurden zur kommenden Saison zusammengelegt. Dafür mussten in beiden Staffeln alle Vereine ab Platz 8 in die neu geschaffenen viertklassigen Landesligen.

Als Absteiger aus der II. Division kamen zur Saison 1963/64 der VfL Neustadt/Coburg, Jahn Regensburg, der VfB Helmbrechts und der 1. FC Haßfurt hinzu.

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1962/63 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1962/63 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1962/63 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1962/63 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1962/63 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1962/63
1962